Tschetschenisch bezieht sich auf

 das Land Tschetschenien
 das Volk der Tschetschenen
 die tschetschenische Sprache